El distrito de Cochabamba se refiere a: 

el distrito de Cochabamba en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, Perú;
el distrito de Cochabamba en la provincia de Huaraz, departamento de Ancash, Perú;
el distrito de Cochabamba en la provincia de Huacaybamba, departamento de Huánuco, Perú.
el distrito de Cochabamba en la provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, Perú.